Petkovitji (vitryska: Петкавічы) är en agropolis i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk. Petkovitji ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Petkovitji är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Petkovitji. Närmaste större samhälle är Dziarzjynsk,  km väster om Petkovitji.

Trakten runt Petkovitji består till största delen av jordbruksmark. Runt Petkovitji är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć